Lee Eun-sil (* 25. Dezember 1976 in Chunranamdo, Südkorea) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin. Sie gewann 2004 bei den olympischen Spielen Silber im Doppel.

Erfolge 
Von 1999 bis 2004 nahm Lee Eun-Sil fünf Mal an Tischtennisweltmeisterschaften teil. Dabei kam sie 2003 im Doppel mit Suk Eun-mi ins Halbfinale. Mit der südkoreanischen Mannschaft wurde sie 2000, 2001 und 2004 Vierter.

Bei den ITTF-Pro-Tour-Turnieren erreichte sie sechs Mal die Pro Tour Grand Finals. Hier siegte sie 2001 im Doppel mit Ryu Ji Hae. 2000 und 2004 qualifizierte sie sich für die Olympischen Sommerspiele. Im Doppel mit Suk Eun-mi gewann sie dabei 2004 die Silbermedaille hinter den Chinesinnen Wang Nan und Zhang Yining.

2006 beendete sie ihre internationale Karriere.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 databaseOlympics (abgerufen am 21. Juni 2011)
 Porträt auf ittf.com (abgerufen am 3. Februar 2016)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Asienspielesieger (Tischtennis)
Südkoreaner
Geboren 1976
Frau
Asienmeister (Tischtennis)